A prova do heptatlo feminino do Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo de 2016 ocorreu entre os dias 21 e 22 de julho em Bydgoszcz, na Polônia.

Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Medalhistas

Cronograma 
Todos os horários são locais (UTC+1).

Resultados finais

Ligações externas 
	
 Site da Associação Internacional de Federações de Atletismo
	
	
Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo de 2016